Monte Urpinu steht für:

 Monte Urpinu (Cagliari), ein Stadtviertel von Cagliari
 Monte Urpinu (Park), einen Park und Hügel in Cagliari
 Monte Urpinu, ein früherer Name des Radrennens Classica Sarda